Владимир Федорович Корочкин (12.07.1927 — 14.03.2003) — советский военачальник, «Заслуженный военный летчик СССР», генерал-полковник авиации (1979).в числе первых лётчиков в стране освоил реактивный истребитель МиГ-15.

Биография 
Владимир Федорович родился 12 июля 1927 года в селе Озерецкое Дмитровского района Московской области. В 1944 году окончил Фрунзенское училище летчиков.

В послевоенные годы в числе первых лётчиков в стране освоил реактивный истребитель МиГ-15. В период с декабря 1951 года по август 1952 года в составе 148-го гвардейского истребительного авиационного полка участвовал в боевых действиях в Корее. Выполнил 160 боевых вылетов, провел 60 воздушных боев, сбил 8 самолетов противника. .    В 1958 г. окончил Военно-воздушную академию в Монино. Командир авиаполка, авиадивизии.Проходил службу на командных лётных должностях в Белорусском и Забайкальском военных округах.  В 1971 г. окончил Военную академию Генштаба. В 1971—1973 гг. — заместитель командующего 23-й воздушной армией по боевой подготовке. В 1973— 1974 гг. — 1-й заместитель командующего 23-й воздушной армии.
С 1974 по 1978 г. командующий 23-й воздушной армией. С 1978 по 1980 г. командующий 16-й воздушной армией. В 1980—1983 гг. — командующий ВВС Группы советских войск в Германии. В 1983—1989 гг. - заместитель начальника высших учебных заведений ВВС страны.

Военный лётчик 1-го класса. Заслуженный военный лётчик СССР. .

Умер 14 марта 2003 года в Москве. Похоронен на Троекуровском  кладбище.

Награды 
Награждён Орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, Орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени, медалями. .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бессмертный полк

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие воздушными армиями СССР
Выпускники Фрунзенского военного авиационного училища
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Корейской войны
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС